

Toponymes

Flagstaff, Cap-Oriental

Flagstaff Gardens, parc de Melbourne
 Gare de Flagstaff, Melbourne
 Flagstaff, Victoria

Comté de Flagstaff, Alberta

Flagstaff, Arizona, cité abritant l'observatoire Lowell et la Northern Arizona University
 Gare de Flagstaff (gare Amtrak), en Arizona
 United States Naval Observatory Flagstaff Station, Arizona, lorsqu'il recueille des observations astronomiques
 Flagstaff Mall, centre commercial situé à Flagstaff
 Flagstaff Townsite Historic Residential District, un district historique situé à Flagstaff, et inscrit au Registre national des lieux historiques 
 Mont Flagstaff, Boulder, Colorado, montagne et parc à l'ouest du centre-ville de Boulder.
 Flagstaff, un ancien bourg submergé dans le nord-ouest du Maine
 Lac Flagstaff, Maine, sur la Dead River
 Flagstaff (Mandeville, Louisiana), présent dans la liste du Registre national des lieux historiques de Louisiane.

Flagstaff banlieue de la cité d ’ Hamilton, dans l’ Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Autres
 Flagstaff, système d'arcade créé par Atari
 Flagstaff est le nom du vaisseau spatial du roman court Uncle Buno (1955) de William F. Temple (publié dans le  numéro 16 de Science Fantasy) .

Références